Ка́бус (;  — ) — султан Оману (1970-2020). Представник арабської династії Бусаїдів (аль-Бусаїді, або аль-Саїді). Народився в Салалі, Маскат. Син омансько-маскатського султана Саїда. Навчався у Великій Британії. Випускник Сандгерстської королівської військової академії (1962). Служив у британській армії, після чого повернувся на батьківщину (1966). Прийшов до влади внаслідок державного перевороту, скинувши з трону свого батька (1970). Розпочав масштабні реформи в Омані, які охопили всі сторони життя султанату і кардинально змінили країну. Об'єднавши імамат Оман і султанат Маскат в єдину державу, султану потім за підтримки Британії і шахського Ірану вдалося розгромити повстанський рух в Дофарі. У листопаді 1996 року султан Кабус підписав перший Основний закон (конституцію) Оману. Шанувальник європейської класичної музики. 10 січня 2020 року помер від раку, на який хворів з 2015 року.

Імена 
 Кабус (‎, Qābūs, ; ) — власне ім'я.
 Кабус бін Саїд (‎, Qābūs bin Sa’īd, , «Кабус Саїдович») — ім'я з патронімом.
 Кабус бін Саїд аль Саїд (‎, Qābūs bin Sa’īd Āl Sa’īd, ) — повне ім'я, з патронімом і іменем династії.

Родовід

Військові звання 
Кабус має такі військові знання
 Фельдмаршал, Королівська армія Оману
 Адмірал флоту, Королівський флот Оману
 Маршал, Королівські повітряні сили Оману
 Верховний головнокомандувач, Королівська поліція Оману
 Почесний генерал, Британської армії

Примітки

Посилання 
 Офіційні запис правління
 Oman Net
 Офіційна сторінка 

Кавалери ордена Лазні
Кавалери ордена Святого Михайла і Святого Георгія
Кавалери Королівського вікторіанського ордена
Кавалери ордена Почесного легіону
Кавалери ордена Хризантеми
Кавалери ордена Нідерландського лева
Кавалери ордена Ізабелли Католички
Люди на банкнотах
Султани Оману
Кавалери Великого Хреста особливого ступеня ордена За заслуги перед ФРН
Уродженці Салали